Farragut steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Farragut (Iowa)
 Farragut (Pennsylvania)
 Farragut (Tennessee)

den Familiennamen von
 David Glasgow Farragut (1801–1870), US-amerikanischer Marineoffizier
 Gaston Farragut (1897–1963), französischer Filmregisseur, Pseudonym: Claude Orval 
 George Farragut (1755–1817), US-amerikanischer Marineoffizier menorquinischer Abstammung

Nach David Glasgow Farragut wurden mehrere Schiffsklassen der United States Navy bezeichnet:
 Farragut-Klasse (1934), Klasse von Zerstörern
 Farragut-Klasse (1960), Klasse von Lenkwaffenzerstörern

Siehe auch:
 Ferragut